Федерико Кастеллуччо (англ. Federico Castelluccio ; родился 29 апреля 1964 г.) — итальяно-американский актер и профессиональный визуальный художник, известный своей ролью Фурио Джунта в сериале HBO «Сопрано» .

Ранние годы 
Родился в Неаполе, Италия, когда ему было три года вместе с семьей переехал в Патерсон, Нью-Джерси. В 1982 году, Кастеллуччо был удостоен полной стипендии в школе изобразительных искусств Нью-Йорка, где он получил степень бакалавра живописи и медиаискусства. До получения стипендии, он написал картину для актера Джорджа Бернса.

Карьера 
Кастеллуччо начал свою карьеру актера в 1986 году. Некоторые его работы в кино «Всё схвачено!» с Джоном Фавро, «Огонь» с Полом Кэмпбеллом и «Прах к праху» с Дэнни Айелло . Работы в телевизионных сериалах: NYPD Blue и самая его известная роль в сериале HBO «Клан Сопрано» в роли неаполитанского мафиоза Фурио Джунта. 

Он также снялся в фильме «Как узнать своих святых», который дебютировал в 2006 году на кинофестивале «Сандэнс» и получил две награды: «Премия за режиссуру - драма (Дито Монтиель)» и «Специальный приз жюри - лучший драматический ансамбль» который возглавили: Роберт Дауни (младший), Чезз Палминтери и Розарио Доусон . 

Фильмы в съемках которых актер принял участие:  комедия 2008 года «Грабители», короткометражная драма «La Araña» 2003 года, «Певец» автобиография популярного исполнителя латиноамериканской сальсы Эктора Лаво, криминальный триллер «Последствия» и снятый в южной Италии короткометражный фильм «The Obscure Brother» в котором Кастеллуччо выступил как в роли актера так и в роли генерального продюсера. На телевидении Кастеллуччо сыграл ведущую роль в фильме «Династия Драконов», транслировавшемся по Sci-Fi Channel . Он также появился в эпизоде «Кенни Vs. Спенни» под названием «Кто Может Создать Лучший Рекламный Ролик». 

В 2014 году Кастеллуччо снялся в короткометражном фильме «Eulogy» режиссера Дона Каприа. Фильм получил звание «Лучший актерский состав» на Всемирном Кинофестивале в Квинсе в 2015 году. 

В 2016 году Кастеллуччо снял художественный фильм «Банкир из Бруклина». В 2017 году Кастеллуччо руководил съемками пилотной серии телевизионного сериала  «Outcall». 

Во время четвертого сезона шоу «Кандидат», Дональд Трамп попросил Кастеллуччо судить, какой участник разработал лучший дизайн головного убора. Кастеллуччо в конечном итоге выбрал Ла Тойя Джексон. Она получила награду 25 000 $ для ее благотворительного проекта AIDS в Лос-Анджелесе.

Живопись 

Кастеллуччо обнаружил картину 17-го века итальянского художника Гверчино в стиле барокко в галерее во Франкфурте и впоследствии приобрел ее на аукционе после того, как ее неправильно определили как картину 18-го века. Картина была куплена за 49 000 евро и оценена в 10 миллионов долларов.  Общая стоимость картины, включая реставрацию и доставку плюс дополнительные расходы, составила 140 000 долларов.

Фильмография

Примечания

Внешние ссылки 

    
 Картины Федерико Кастеллуччо  
Иммигрировавшие в США из Италии
Родившиеся в 1964 году
Википедия:Биографии современников
Выпускники Школы изобразительных искусств (Манхэттен)